IKO oder Iko steht für:

 Iko, Berliner Musiker und Autor
 Iko Iko, traditionelles Lied aus New Orleans (oft gecovert)
 IKO Industries, kanadischer Konzern, Dachabdeckungs-Hersteller
 IKO Media Group, ungarische Senderkette (Teil der RTL Group)
 IKO-Verlag, deutscher Verlag
 Informationsstelle für Konsumkredit
 International Karate Organization
 Italienkohle-Verkehr, Begriff im europäischen Bahn-Güterverkehr
 Nikolski Air Station, Flugplatz in Alaska/USA (IATA-Code)

Abkürzung